«Чёрный пояс» () — фильм 1992 года, боевик, в главной роли Дон «Дракон» Уилсон.

Сюжет 

Два злых парня желают убить поп-рок-певицу Шэнну, один из них — её менеджер, а другой — военный эксперт по боевым искусствам, у которого есть психические проблемы: его мать умерла, и он думает, что Шэнна может заменить её. Шэнна просит помощи экс-полицейского и также эксперта по боевым искусствам (Дон Уилсон), чтобы защитить её от посягательств на её жизнь и карьеру.

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы США 1992 года